Pirinen ist der Familienname folgender Personen:

 Eemeli Pirinen (* 1993), finnischer Skirennläufer
 Joakim Pirinen (* 1961), schwedischer Illustrator und Autor
 Juha Pirinen (* 1991), finnischer Fußballspieler